Chiesa dei Santi Innocenti, a Carloforte
Chiesa dei Santi Innocenti, a Patone, frazione di Isera
Chiesa dei Santi Innocenti, a Pollegio, in Svizzera